O ASFA Yennenga é um clube de futebol de Burkina Faso. Disputa o Campeonato nacional do país.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Burquina Fasso